Кейпо де Льяно () — испанская фамилия:
 Висенте Мариа Хулиан Васкес Кейпо де Льяно (1804—1893) — испанский учёный
 Гонсало Кейпо де Льяно (1875—1951) — испанский генерал
 Франсиско де Борха Кейпо де Льяно (1840—1890) — испанский политик
 Хосе Мария Кейпо де Льяно Руис де Саравия (1786—1843) — испанский политик-либерал